Соревнования по тяжёлой атлетике в категории свыше 105 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 проходили 19 августа. В турнире приняли участие 14 спортсменов из 12 стран.

Волевую победу одержал немец Маттиас Штайнер. Свою победу он посвятил своей погибшей в автокатастрофе, за год до Олимпиады, жене, с портретом которой он стоял на пьедестале, не скрывая своих чувств. Примечательно, что в 1996 году, на олимпиаде в Атланте, такую же волевую победу одержал Андрей Чемеркин над немцем Ронни Веллером, толкнув в последнем подходе 260 кг (на 5 кг побив рекорд мира Ронни Веллера и на 6,5 кг свой собственный рекорд) и опередив немца на 1 кг.

Медалисты

Рекорды 
Мировые рекорды до Олимпиады.

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IWF 

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2008